Heist kan syfta på:

Filmer 
 Heist (film) – en amerikansk film från 2015

Geografi

Belgien 

 Heist (ort), Flandern, Västflandern,

Tyskland 

 Heist, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein,

Se även 
 The Heist
 TV-serien Tjuv och polis (TV-program), baserad på den amerikanska serien Heist

Robotskapade Belgienförgreningar